Simplon puede referirse a:
Simplon (Valais), una comuna suiza del el distrito de Brig en el cantón del Valais. 
Puerto del Simplón, un puerto de montaña de los Alpes en el Valais en Suiza
Túnel de Simplon, un túnel ferroviario en los Alpes que conecta la ciudad de Brig en Valais (Suiza) con el pueblo de Domodossola en el Piamonte (Italia).
Departamento del Simplon, un antiguo departamento de Francia, correspondiente con el moderno Valais, en Suiza.
Estación de Simplon, una estación del metro de París situada en el XVIII Distrito.